Ви́ктор Гри́шин:
 Гришин, Виктор Борисович (1950—2016) — российский музыкант-литаврист и композитор.
 Гришин, Виктор Васильевич (1914—1992) — член Политбюро ЦК, первый секретарь Московского горкома КПСС.
 
 Гришин, Виктор Константинович (1928—2003) — доктор технических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова.